Nilay significa "la brillantor de la lluna" en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Nilay inclouen:
 Nilay Cennetkuşu - actriu turca
 Nilay Kartaltepe - jugadora de basquetbol turca
 Nilay Konar - jugadora de voleibol turca